Иота () — многозначный термин.
 Иота — тауншип в округе Олмстед, Миннесота, США.
 Иота — город в округе Олмстед, штат Миннесота, США.

См. также 
 Йота (значения)
 Yota (значения)